Yū Kobayashi – japoński piłkarz (ur. w 1987)
 Yū Kobayashi – japońska seiyū (ur. w 1982)